Duvernoy är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charles-François Duvernoy
 Edmond Duvernoy
 Georges Louis Duvernoy
 Jean Duvernoy
 Victor Alphonse Duvernoy
 Jean-Baptiste Duvernoy, fransk kompositör

Se även 

 Duvernois

Franska efternamn